Seal Islands ist der Name folgender Inselgruppen:

 Seal Islands (Antarktika)
 Seal Islands (Alaska), Vereinigte Staaten
 Seal Islands (Kalifornien), Vereinigte Staaten
 Seal Islands (Neuseeland), Region Southland, Neuseeland

Siehe auch:
 Seal Island